Дариенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дариенко, Домникия Тимофеевна (1919—2010) — советская актриса, народная артистка СССР.
 Дариенко, Пётр Степанович (1923—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.